Вита́лий Федорчу́к:
 Федорчук, Виталий Васильевич (1918—2008) — советский политический деятель. Председатель КГБ СССР (1982), министр внутренних дел СССР (1982—1986), генерал армии.
 Федорчук, Виталий Витальевич (1942—2012) — советский и российский математик.